Rajac je lahko:
 Rajac, Negotin (Srbija)
 Rajac, Čačak (Srbija)